

Села:
 Головеньки — Вінницька область, Немирівський район
 Головеньки — Чернігівська область, Борзнянський район

Головеньки () — село, Мазовецьке воєводство, Соколовський повіт